Zhaozhou steht für
 den Chan-Meister Zhaozhou Congshen
 den Kreis Zhaozhou (Daqing) (肇州县) des Verwaltungsgebietes der bezirksfreien chinesischen Stadt Daqing in der Provinz Heilongjiang
 die Großgemeinde Zhaozhou (肇州镇) im gleichnamigen Kreis, siehe Zhaozhou (Zhaozhou)
 die Großgemeinde Zhaozhou (赵州镇) im Kreis Zhao in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Zhaozhou (Zhao)
 der frühere Ort Zhaozhou in Hebei, heute Kreis Zhao (Shijiazhuang)